Petter Thoresen est un nom pouvant désigner:

Petter Thoresen (né en 1961), joueur et entraineur norvégien de hockey sur glace
 (né en 1966), compétiteur norvégien en course d'orientation

Voir aussi

Thoresen, Petter